

Letteratura 
 Heavy Weather – romanzo di P. G. Wodehouse del 1933 pubblicato in Italia con il titolo Aria di tempesta o Tempo pesante
 Heavy Weather – romanzo di Bruce Sterling del 1994  pubblicato in italia con i titoli  Atmosfera mortale e Atmosfera letale

Musica 
 Heavy Weather – album dei Weather Report del 1977